Майкл Фрэнсис Флинн (, род. в 1947 году) — американский статистик и писатель в жанре научной фантастики.

Циклы произведений 
 Firestar Universe
 Спиральный Рукав / The Spiral Arm

Романы 
 В стране слепых.
 Эйфельхайм: город-призрак.
 Танцор Января.
 Река Джима.
 В пасти льва.

Премии и награды 
 1987 AnLab award (Analog) за повесть «Eifelheim» (1986)
 1989 AnLab award (Analog) за статью, посвященная научному факту «Введение в клиологию» () (1988)
 1991 Премия Локус за дебютный роман «В стране слепых» () (1990)
 1991 AnLab award (Analog) за статью, посвященная научному факту «Sixty Astounding Years» (1990)
 1991 Prometheus Award за лучший роман «В стране слепых» (1990)
 1992 Prometheus Awards за лучший роман «Fallen Angels» (1991)
 1995 AnLab award (Analog) за повесть «Melodies of the Heart» (1994)
 1998 Премия Теодора Старджона за лучший НФ-рассказ «House of Dreams» (1997)
 2003 Премия Роберта Хайнлайна
 2008 AnLab award (Analog) за короткую повесть «Quaestiones Super Caelo et Mundo» (2007)
 2007 Sidewise Awards за лучшее произведение малой формы «Quaestiones Super Caelo et Mundo» (2007)
 2010 AnLab award (Analog) за повесть «Where The Winds Are All Asleep» (2009)
 2014 AnLab award (Analog) за статью, посвящённую научному факту «Where The Winds Are All Asleep» (2009)

Примечания

Ссылки 
 Mike Flynn’s Journal
 
 REVIEW: The Wreck of the River of Stars
 Critical essay on Firestar
 Publisher’s page on Author
 

Писатели-фантасты по алфавиту
Писатели-фантасты США
Лауреаты мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла
Математики США
Выпускники Маркеттского университета
Выпускники Ласалльского университета